Informa Bulteno (en espéranto : Bulletin d'information) est le titre de plusieurs publications à diffusion locale, régionale, nationale ou internationale issues de différents pays, parmi lesquelles on trouve :
Informa Bulteno (Espagne)
INFORMA BULTENO de "Itala Fervojista Esperanto-Asocio" (...1953-1960...) : bulletin de l'association italienne des cheminots espérantophones.
INFORMA BULTENO de "Oficiala organo de Barcelona Esperanto-Societo", Hispanio 1922 : organe officiel de la société d'espéranto de Barcelone.
INFORMA BULTENO de "Esperanto Klubo", Lovec - Bulgario 1980 : bulletin du club d'espéranto de Lovec en Bulgarie.
INFORMA BULTENO de "Meĥlena Esperantista Grupo", Mechelen - Belgio 1935 : bulletin du groupe d'espérantistes de Malines en Belgique. 
INFORMA BULTENO du "Distrikto Esperanto-Komitato", Plovdiv - Bulgario 1965-1966 : bulletin du Comité d'espéranto du district de Plovdiv en Bulgarie. 
INFORMA BULTENO Aldono al Oficiala Gazeto, Parizo - Francio (1913)(1914) : supplément à la Gazette officielle, Paris. 
INFORMA BULTENO de "Nederlanda Sindikata Konfederacio" 1952 : bulletin de la Confédération syndicale néerlandaise. 
INFORMA BULTENO de "Iberia Anarkista Federacio", Hispanio 1937-1938 : bulletin de la Fédération des anarchistes ibériques. 
INFORMA BULTENO de "Ĝenerala Koresponda Klubo", Kolozvar - Hungario 1913 : bulletin du Club général de correspondance de Kolozvar en Hongrie. 
INFORMA BULTENO en Bulgarie en 1980. 
INFORMA BULTENO de la  à Rosario en 1976
INFORMA BULTENO de "Bolonja Esperanto Grupo" (Bollettino d'informazione del grupo Esperantista Bolognese "A. Tellini"), Bologna - Italio 1954---1988--1990-1991-1992---1995 : bulletin d'information du groupe d'espéranto bolonais (Italie).

Presse écrite en espéranto